Santarosense – abitanti di Santa Rosa (Brasile)
Santarosense – abitanti di Santa Rosa de Goiás
Santarosense – abitanti di Santa Rosa de Lima (Sergipe)
Santarosense – abitanti di Santa Rosa de Viterbo (Brasile)
Santarosense – abitanti di Santa Rosa do Piauí
Santarosense – abitanti di Santa Rosa do Purus